Durante l'infanzia sviluppò una notevole attitudine come pianista. L'11 aprile 1860 sposò Eugène Arnould Henri Charles François Marie, conte di Mercy-Argenteau (22 agosto 1838 - 2 maggio 1888). Incontrò Franz Liszt l'anno successivo. Nel 1866, incontrò l'imperatore Napoleone III e col quale fece amicizia. Dopo la sua sconfitta nella battaglia di Sedan, gli fece visita per l'ultima volta quando fu prigioniero dei prussiani al castello di Wilhelmshöhe e lo consolò suonando musica. In seguito scrisse un libro sulla loro relazione quadriennale, "L'ultimo amore di un imperatore".

Morì a San Pietroburgo in Russia.

Altri progetti

Collegamenti esterni